Kerk ist der Familienname folgender Personen:

 Gyrano Kerk (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Sebastian Kerk (* 1994), deutscher Fußballspieler